Makrojezik je pojam koji koristi organizacija SIL International u sklopu standarda ISO 639-3 za označavanje nekih skupina bliskosrodnih jezika, za koje je u ovome standardu uz odvojene oznake za pojedine jezike predviđena za određene svrhe i zajednička jezična oznaka. Najpoznatiji su među makrojezicima kineski i arapski.

Popis makrojezika

Izvori

Vanjske poveznice 

Ethnologue (16th)
SIL International: Scope of denotation for language identifiers

 
jezici
jezici po abecedi:M